Maiß bezeichnet  

 ein historisches deutsches Gewichtsmaß, siehe Maiß (Einheit) 

Maiß ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Eusebius Maiß (* 1830), deutscher Richter und Parlamentarier
 Ulrich Maiß (auch Cellectric; * 1967), deutscher Cellist
 Vanessa Maiß (* 1978), deutsche Fußballspielerin

Maiß ist der Ortsname von:
 Maiß (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft von Altlengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Mais (Begriffsklärung)
 Meiß